Blanfordia bensoni (A. Adams, 1861) est une espèce de gastéropodes terrestres endémique du Japon.

Références 

Mesogastropoda